Crooked Lake (engl. für „Krummer See“) ist der Name folgender Seen:

in Antarktika:
 Crooked Lake, in Australien gebräuchlicher Name für den Krok Lake im ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Land

in Kanada und in den Vereinigten Staaten:
 Crooked Lake (Boundary Waters), im Lake County (Minnesota, Vereinigte Staaten) und Kenora District (Ontario, Kanada)

in Kanada:
 Crooked Lake (Nova Scotia), in Nova Scotia 
 Crooked Lake (Saskatchewan), in Saskatchewan 

in den Vereinigten Staaten:
 Crooked Lake (Polk County), im Polk County, Florida
 Crooked Lake, früherer Name des Roosevelt Lake, im Cass County, Minnesota